Der Kanton Dourgne war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Castres, im Département Tarn und in der Region Midi-Pyrénées. Hauptort war Dourgne. Vertreterin im Generalrat des Départements war zuletzt von 1998 bis 2015 Claudie Bonnet (PS).

Der Kanton war 217,01 km² groß und hatte 8396 Einwohner, was einer Bevölkerungsdichte von 39 Einw./km² entsprach. Im Mittel lag er 334 Meter über Normalnull, zwischen 163 und 904 Meter.

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 15 Gemeinden:

Dourgne
Aufgelöst 2015